Donald Mackay kan syfta på bland andra:

* Donald Mackay, 1:e lord Reay (1591–1649), skotsk peer och militär
 Donald Mackay, 11:e lord Reay (1839–1921), brittisk ämbetsman och politiker